Gmina Colfax (hrabstwo Boone)
 Gmina Colfax (hrabstwo Dallas)